Cheval steht für:

 Cheval (Florida), eine Stadt in Florida 
 Satzmöglichkeit bei einem Glücksspiel auf zwei auf einem Spieltableau nebeneinander liegende Zahlen
 Cheval Comércio e Indústria de Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Cheval ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Cheval (* 1971), französischer Leichtathlet
 Ferdinand Cheval (1836–1924), französischer Postbote und Erbauer des sogenannten Palais idéal